Německé příjmení Littrow může označovat několik subjektů:

Lidé
Joseph Johann von Littrow – rakouský astronom, narozený v Horšovském Týně
Heinrich von Littrow – rakouský kartograf a spisovatel, syn Josepha Johanna Littrowa
Karl Ludwig von Littrow, rakouský astronom, syn Josepha Johanna Littrowa a manžel Auguste von Littrow
Auguste von Littrow – německo-rakouská spisovatelka a vůdčí osobnost ženského hnutí. Manželka Karla L. Littrowa

Jiné subjekty
Littrow (kráter) – kráter na Měsíci, pojmenovaný po  Josephu Johannu Littrowovi
Taurus–Littrow –  údolí na Měsíci,  pojmenované podle kráteru Littrow a pohoří Taurus, oblast přistání Apolla 17
Littrowovo prisma – optické zařízení
Littrowova projekce –  mapová projekce